Борис Вакар:
 Вакар, Борис Анатольевич (1890—1976) — Российский и советский ученый-генетик, ботаник и селекционер, педагог.
 Вакар, Борис Васильевич (1914—1943) — советский оператор документального кино. Лауреат Сталинской премии первой степени (1943).